Жуайё — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.

Персоналии 
 Жуайё, Анри (род. 1945) — французский хирург и онколог, диетолог и общественный деятель.
 Жуайё, Филипп (более известен под фамилией Соллерс) — французский писатель, литературный критик, эссеист; автор двух десятков романов.